Ляхо́вич () — белорусская фамилия, образованная от прозвища Лях.

Известные носители 
 Ляхович, Александр Петрович (род. 1989) — белорусский легкоатлет.
 Ляхович, Алексей Фёдорович (XIX век) — Георгиевский кавалер, генерал-лейтенант (№ 3170, 26 ноября 1816).
 Ляхович, Артём Владимирович (род. 1982) — украинский писатель, пианист, музыковед, педагог.
 Ляхович, Валентина Антоновна (род. 1945) — советская и белорусская художница.
 Ляхович, Валерий Владимирович (1918—2007) — советский геолог, профессор, заслуженный геолог РСФСР.
 Ляхович, Вячеслав Валентинович (род. 1939) — советский и российский биолог, профессор, академик РАМН.
 Ляхович, Игорь Альбертович (1968—1989) — последний советский военнослужащий, погибший в Афганской войне.
 Ляхович, Людмила Викторовна (род. 1989) — украинская и белорусская легкоатлетка.
 Ляхович, Сергей Петрович (род. 1976) — белорусский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Ляхович, Татьяна Николаевна (род. 1979) — советская и украинская спортсменка.
 Ляхович, Юлиан Викентьевич (XIX век) — Георгиевский кавалер, капитан (№ 8540, 26 ноября 1850).

См. также

Примечания